Front Line – documentario del 1981
 Front Line – singolo di Stevie Wonder
 Front Line – videogioco arcade del 1982
 Front Line – videogioco per Commodore 64 del 1984
 Front Line – etichetta discografica reggae del 1978-1979